Robert Wayne Tallas (* 20. März 1973 in Edmonton, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeytorwart und jetziger -trainer, der in seiner aktiven Zeit von 1989 bis 2005 unter anderem für die Boston Bruins und Chicago Blackhawks in der National Hockey League gespielt hat. Seit 2009 ist er als Torwarttrainer bei den Florida Panthers tätig.

Karriere 
Tallas begann seine Karriere bei den South Surrey Eagles in der British Columbia Junior Hockey League und wechselte zwischenzeitlich zu den Seattle Thunderbirds. Bei den Charlotte Checkers hatte er in der Saison 1994/95 sein erstes Profi-Engagement. Über die Providence Bruins schaffte er es 1995 in die National Hockey League und spielte dort zunächst fünf Jahre lang bei den Boston Bruins, ehe ihn die Chicago Blackhawks ins Team holten. Er kam jedoch aufgrund wenig überzeugender Leistungen nie über die Position des Ersatztorhüters hinaus, wenngleich er insgesamt 99 Einsätze in der NHL zu verzeichnen hatte.

Von 2001 bis 2003 fungierte er als Stammtorhüter bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der American Hockey League, musste sich diese Position aber mit Sébastien Caron teilen. Im Sommer 2003 wechselte er schließlich nach Europa und brachte eine gute Saison beim HPK Hämeenlinna in der finnischen SM-liiga hinter sich. Im Jahr darauf wurde er vom österreichischen Club EC Red Bull Salzburg unter Vertrag genommen, die in der Saison zuvor den Aufstieg in die Österreichische Eishockey-Liga geschafft hatten. Tallas erwies sich jedoch nicht als der dringend gebrauchte Rückhalt für das unerfahrene Team und wurde vorzeitig entlassen. Die Mannschaft beendete auch ohne ihn ihre Premierensaison auf dem letzten Platz, und Tallas beendete seine aktive Karriere. 

Seit 2009 ist er als Berater für das Torhütertraining der Florida Panthers im Einsatz.

Karrierestatistik

Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 
 
 
 

Eishockeytorwart (Seattle Thunderbirds)
Eishockeytorwart (Charlotte Checkers, ECHL)
Eishockeytorwart (Chicago Wolves, IHL)
Eishockeytorwart (Norfolk Admirals, AHL)
Eishockeytorwart (Wilkes-Barre/Scranton Penguins)
Eishockeytorwart (Providence Bruins)
Eishockeytorwart (Boston Bruins)
Eishockeytorwart (Chicago Blackhawks)
Eishockeytorwart (EC Red Bull Salzburg)
Eishockeytorwart (Hämeenlinnan Pallokerho)
Eishockeytrainer (Kanada)
Kanadier
Geboren 1973
Mann